Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook () — седьмой студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, полностью состоящий из песен авторства Коула Портера. Это первый альбом, записанный певицей на лейбле Нормана Гранца Verve Records (студийный номер — MG V-4001-2), а также первый в ряду так называемых «songbooks» — песенников Фицджеральд, посвящённых творчеству конкретного композитора или поэта. Большая часть композиций из таких песенников входила в Great American Songbook. В записи пластинки был задействован оркестр Бадди Брегмана.

Менеджер и продюсер Фицджеральд Норман Гранц посещал Коула Портера в Нью-Йорке, и после совместной записи и продюсирования Портер отозвался о вокальных данных Эллы Фицджеральд: «Боже, какая великолепная дикция у этой девушки!».

В 2000 году альбом Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook был введён в Зал славы «Грэмми». В 2003 году пластинка вошла в список 50-ти записей, отобранных Библиотекой Конгресса для Национального реестра звукозаписи США.

Список композиций 

В 1997 году Verve Records перевыпустила Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook в виде двух-дискового издания (студийный номер — Verve 314-537257), в которое вошли дополнительные бонусные треки.

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Пит Кандоли — труба.
 Гарри Эдисон — труба.
 Мейнард Фергюсон — труба.
 Конрад Гоззо — труба.
 Милт Бернхарт — тромбон.
 Джо Ховард — тромбон.
 Ллойд Альят — тромбон.
 Джордж Робертс — тромбон.
 Боб Купер — кларнет, гобой, саксофон.
 Херб Геллер — кларнет, саксофон.
 Чак Джентри — кларнет, саксофон.
 Тэд Нэш — кларнет, флейта, саксофон.
 Бад Шэнк — кларнет, флейта, саксофон.
 Роберт ЛаМарчино — виолончель.
 Эдгар Ластгартен — виолончель.
 Корки Хэйл — арфа.
 Барни Кессел — гитара.
 Джо Мондрагон — контрабас.
 Пол Смит — фортепиано.
 Элвин Столлер — барабаны.
 Бадди Брегман — аранжировщик и дирижёр.

Примечания

Литература 
 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Трибьют-альбомы Коулу Портеру
Альбомы Verve Records